Der Dreiband Grand Prix 1990/2 war das 22. Turnier in dieser Disziplin des Karambolagebillards und fand vom 12. bis zum 15. Juli 1990 in Istanbul statt.

Das UMB/BWA-Turnier wurde als „EFES PILSEN GRAND PRIX 1990“ ausgetragen.

Geschichte 
Der Franzose Richard Bitalis gewann in Istanbul sein einziges Grand-Prix-Turnier. Zweiter wurde Marco Zanetti vor Torbjörn Blomdahl. Die Überraschung des Turniers war der Saarländer Klaus Bosel, der Platz 4 belegte. In der dritten Runde besiegte er den amtierenden Weltmeister Ludo Dielis mit 2:0 und einem ED von 1,781.

Turniermodus 
Leider sind vom Turnier keine detaillierten Informationen vorhanden.

Finalrunde

Platz 1–4

Abschlusstabelle

Einzelnachweise 

1990/2
Karambolageveranstaltung 1990
Billardturnier in Istanbul